Мохаммед Али Ахмед (, , ) — ливийский шоссейный велогонщик.

Карьера 
Самым удачным в карьере Али Ахмеда Мохаммеда стал 2007 год. На дебютном Туре Ливии помимо общей победы выиграл его первый этап. Стал победителем Тура Аэропортов. Завоевал бронзовую медаль в групповой гонке на Панарабских играх, проходивших в Каире (Египет). Стал третьим на чемпионате Ливии в групповой гонке. По итогам сезона стал третьим в итоговом рейтинге Африканского тура UCI.

В 2008 году выступил на Чемпионате Африки в индивидуальной гонке. 

За время своей карьеры принял участие в таких гонках как Тур Руанды, Тур Сенегала, Тур Марокко, Тур Аэропортов, Гран-при города Туниса, Тур Ливии, Гран-при Шарм-эль-Шейха, Гран-при Дохи, Тур Фармаце Централе, Кубок H. H. вице-президента,

Достижения 
 2007
 Тур Ливии
 1-й в генеральной классификации
 1-й этап
 2-й этап на Тур Фармаце Централе
 Тур Аэропортов
 2-й на Гран-при Шарм-эль-Шейха  
 3-й на Гран-при города Туниса
 3-й на Чемпионат Ливии — групповая гонка
 3-й на Африканском туре UCI
  Панарабские игры — групповая гонка
 2008
 2-й на Кубок H. H. вице-президента
 2-й на Гран-при Дохи
 3-й на Чемпионат Ливии — групповая гонка
 2010
 2-й на Чемпионат Ливии — групповая гонка

Рейтинги

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
  

Велогонщики Ливии